Naturschutzgebiet Herveler Bachtal steht für:

 Naturschutzgebiet Herveler Bachtal (Herscheid), Naturschutzgebiet in Herscheid, Nordrhein-Westfalen 
 Naturschutzgebiet Herveler Bachtal (Meinerzhagen), Naturschutzgebiet in Meinerzhagen, Nordrhein-Westfalen